Gerzensee steht für:

 Gerzensee BE, Gemeinde im Berner Mittelland
 Gerzensee (Gewässer), See bzw. Naturschutzgebiet bei Gerzensee